Austin peut désigner :

Patronyme 
Austin est un ancien prénom français, forme populaire d'Augustin, devenu patronymique.
 Albert Austin (1885-1953), acteur anglais ;
 Alfred Austin (1835-1913), poète anglais ;
 Amy Austin (19?-), écologiste argentine spécialiste des écosystèmes terrestres ;
 Anne Austin (1895-1975), femme de lettres américaine, auteure de roman policier ;
 Barry Austin (1968-2021), homme le plus gros du Royaume-Uni ;
 Charles Austin (1967-), sauteur en hauteur américain ;
 Charlie Austin (1989-), footballeur anglais des Queens Park Rangers ;
 Dallas Austin (1970-), producteur américain de R&B et de hip hop ;
 David Austin (1926-2018), créateur de roses anglais ;
 Edith Austin (1868-1953), joueuse de tennis britannique ;
 Ernest Austin (1874-1947), compositeur anglais ;
 Gene Austin (1900-1972), chanteur américain ;
 Henry Austin (1906-2000), joueur de tennis britannique ;
 Herbert Austin (1866-1941), fondateur de l'ancienne compagnie automobile anglaise homonyme ;
 Hudson Austin (1938-2022), homme politique grenadien ;
 Lloyd Austin (1953-), général puis secrétaire à la Défense américain ;
 Ian Austin (1965-), homme politique britannique ;
 Isaac Austin (1969-), basketteur américain ;
 Isaiah Austin (1993-), basketteur américain ;
 
 James Murdoch Austin (1915-2000), un météorologue néo-zélandais, naturalisé américain ;
 Jane Austin Stauffer (1927-2016),  joueuse de tennis et de squash américaine ; 
 Joan Austin (1903-1998), joueuse de tennis britannique ;
 John Austin (1790-1859), juriste et philosophe du droit anglais ;
 John Langshaw Austin (1911-1960), philosophe anglais du langage ;
 Kris Austin (1979-), homme politique canadien ;
 Kyle Austin (1988-), basketteur américain ;
 Leslie Austin (1885-1974), acteur britannique ;
 Mario Austin (1982-), basketteur américain ;
 Moses Austin (1761-1821), entrepreneur américain ;
 Pauline Morrow Austin (1916-2011), physicienne et météorologue ;
 Robert Austin (1895-1973), artiste britannique ;
 Robert Austin (1825-1905), explorateur britannique ;
 Shrone Austin (1989-), nageuse seychelloise ;
 Stephen Fuller Austin (1793-1836), fondateur du Texas américain ;
 « Stone Cold » Steve Austin (1964-), de son vrai nom Stephen James Anderson ancien catcheur américain devenu acteur ;
 Tavon Austin (1991-), joueur américain de football américain ;
 Tracy Austin (1962-), joueuse américaine de tennis ;
 William Austin (1884-1975), acteur britannique.

Pseudonyme 

 Lovie Austin (1887-1972), pianiste, cheffe d’orchestre, compositrice et arrangeuse américaine.

Toponyme

Austin, une municipalité du Québec dans la municipalité régionale de comté de Memphrémagog
 Austin, une municipalité de l'Ontario

Austin, une station du métro de Hong Kong

Austin, la capitale de l’État du Texas,
 Austin, une commune du comté de Scott dans l'Indiana,
 Austin, une ville de l’État de l'Arkansas,
 Austin, une ville du comté de Mower dans le Minnesota,
 Austin, une ville du comté de Lander dans le Nevada,
 Austin, un quartier de Chicago dans l'Illinois.
 Austin, station de la ligne verte du métro de Chicago.
 Austin, station de la ligne bleue.
 Austin, un borough du comté de Potter, en Pennsylvanie.

Élément de toponymes

France 
 Saint-Austin, lieu-dit à la Neuville-Chant-d'Oisel, région Normandie

Divers 
 Austin est un constructeur d’automobiles et tracteurs agricoles anglais, aujourd'hui disparu.
 Steve Austin, personnage principal de la série télévisée L'Homme qui valait trois milliards.
 Austin Powers, personnage principal de la série de films éponyme

Voir aussi 
 Autin, patronyme français moderne issu d'Austin
 Antiville, écart de Grainville-Ymauville (Aostinvilla, fin ; Augustinvillam 1134, Austainvillam 1300).

Notes et références 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Patronyme anglais